O Grande Prêmio do Catar de 2007 foi a corrida de abertura do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 8 a 10 de março nos 5.38 km do Circuito de Losail no Catar.

MotoGP

250 cc

125 cc 

 

GPs de MotoGP de 2007
2007
Desporto no Catar em 2007